Miejscowości w USA:
 St. Petersburg – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Pinellas
 St. Petersburg – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clarion

 Saint Petersburg – gra planszowa

Zobacz też 
 Sankt Petersburg